

Geografia
Moncada – municipalità delle Filippine nella Provincia di Tarlac
Moncada – comune della Spagna nella Provincia di Valencia

Persone
Moncada – famiglia nobile siciliana
Antonio III Moncada – politico e militare italiano
Cesare Moncada – militare e politico italiano
Corrado Moncada di Paternò – politico italiano
Corrado Maria Deodato Moncada – vescovo cattolico italiano
Elisenda di Moncada – regina spagnola
Fabrizio Moncada – nobile e politico italiano
Ferdinando Moncada Aragona – militare e politico italiano
Francesco I Moncada – politico italiano
Francesco II Moncada – politico e militare italiano
Francesco Rodrigo Moncada – nobile italiano
Francisco de Moncada – diplomatico, militare e scrittore spagnolo
Giovanni Luigi Moncada – politico italiano
Giovanni Tommaso Moncada – militare e politico italiano
Giuseppe Moncada – calciatore italiano
Ignazio Moncada – pittore italiano
Ignazio Moncada – politico italiano
Johnny Moncada – fotografo italiano
Luigi Guglielmo I Moncada – politico, militare e cardinale italiano
Luigi Guglielmo II Moncada – politico italiano
Luca Moncada – canottiere italiano
Matteo I Moncada – politico italiano
Matteo II Moncada – politico e militare italiano
Michele Moncada – religioso italiano
Pietro I Moncada di Paternò – politico italiano
Pietro II Moncada di Paternò – imprenditore italiano
Ugo di Moncada – politico e militare spagnolo
Ugo Moncada di Paternò – politico e nobile italiano
Valentina Moncada – storica dell'arte e gallerista italiana 
Yoan Moncada – giocatore di baseball cubano

Altro
Moncada – nome della caserma cubana assaltata nel 1953 dai rivoluzionari cubani guidati da Fidel Castro
Giardino Moncada – parco pubblico di Paternò

Pagine correlate
Guglielmo Raimondo Moncada
Palazzo Moncada